Глен Веслі (;  2 жовтня 1968, Ред-Дір) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року в ЗХЛ.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 3-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Гартфорд Вейлерс», «Кароліна Гаррікейнс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 1626 матчів у НХЛ, включаючи 169 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1989.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Кароліна Гаррікейнс» — 2006.

Статистика

Посилання
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Тренери «Кароліна Гаррікейнс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Массачусетсу
Канадські емігранти до США